Aurospio är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Maciolek 1981. Aurospio ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Aurospio